Активатор:
 Активатор (катализ)
 Активатор (люминесценция)
 Активатор (коррозия)
 Активатор (ферменты)
 Активатор (устройство)
 жаргонное название программы, позволяющей сгенерировать код активации для программы